De Open Franse Tenniskampioenschappen in 1991 bij de mannen werden voor de 90e keer gehouden. De Amerikaan Jim Courier won het toernooi door in de finale zijn landgenoot Andre Agassi met 3-6, 6-4, 2-6, 6-1 en 6-4 te verslaan.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Finaleronde

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

Roland Garros
ITF-toernooi in 1991